Pycnoscelus striata är en kackerlacksart som först beskrevs av Kirby, W. F. 1903.  Pycnoscelus striata ingår i släktet Pycnoscelus och familjen jättekackerlackor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jättekackerlackor
striata